ФК Оденсе () је дански фудбалски клуб из Оденсеа који се такмичи у данској Суперлиги. Своје утакмице као домаћини играју на ТРЕ-ФОР парку, капацитета 15.790 места.

Клуб је основан 12. јула 1887. године, као Оденсе крикетклуб, са крикетом као јединим спортом. Фудбалска и тениска секција су основане нешто касније, 1889. године.

Познати играчи 
  Каспер Богелунд
  Јеспер Кристијансен
  Ларс Елструп
  Томас Хелвег
  Јес Торуп
  Рој Керол
  Јонас Боринг
  Ларс Хог
  Виго Јенсен
  Алан Нилсен
  Брајан Штен Нилсен
  Томас Соренсен
  Пер Педерсен
  Емвапе Мити
  Ендру Тембо
  Улрик Лаурсен
  Ричард Молер Нилсен
  Баје Ђиби Фал
  Ерик Ђемба Ђемба
  Бернар Менди

Оденсе у европским такмичењима

Трофеји 
 Суперлига: 3
 1977, 1982. и 1989.
 Куп: 5
 1983, 1991, 1993, 2002. и 2007.
 Суперкуп: финалиста
 2002.

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

О